Ulica Żelazna (TERYT, baza (ULIC): ul. Żelazna (26433))
 Ulica Żelazna w Warszawie
 Ulica Żelazna we Wrocławiu

Przypisy

Bibliografia 
 

Żelazna